Gisser ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Gisser (* 1939), österreichischer Demograph
 Solomon Gisser (* 1918), jüdischer Vorsänger